Jobbágy István (1961) cselgáncsozó, politikus
 Jobbágy István (1969) történész, kisebbségkutató